Marie Melita Hohenlohe-Langenburská (Německy: Marie Melita Leopoldine Viktoria Feodora Alexandra Sophie; 18. ledna 1899 – 8. listopadu 1967) byla sňatkem Vilémem Fridrichem Šlesvicko-Holštýnským šlesvicko-holštýnskou titulární vévodkyní. Narodila se jako nejstarší dcera Arnošta II. Hohenlohe-Langenburského a Alexandry Sasko-Kobursko-Gothajské.

Manželství a potomci 
Marie Melita se 5. února 1916 v Coburgu provdala za svého bratrance z druhého kolene, Viléma Fridricha Šlesvicko-Holštýnského, jediného syna Fridricha Ferdinanda Šlesvicko-Holštýnského a jeho manželky Karolíny Matyldy Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské. Marie Melita měla s Vilémem Fridrichem čtyři děti:

 Hans Albrecht Šlesvicko-Holštýnský (12. května 1917 – 10. srpna 1944), padl ve 2. sv. válce, zemřel svobodný a bezdětný
 Vilém Alfred Šlesvicko-Holštýnský (24. září 1919 – 17. června 1926)
 Petr Šlesvicko-Holštýnský (30. dubna 1922 – 30. září 1980), ⚭ 1947 Marie Alix ze Schaumburg-Lippe (2. dubna 1923 – 1. listopadu 2021)
 Marie Alexandra Šlesvicko-Holštýnská (9. července 1927 – 14. prosince 2000), ⚭ 1970 Douglas Barton-Miller (* 8. prosince 1929)

Tituly a oslovení 
 18. ledna 1899 – 5. února 1916: Její Jasnost princezna Marie Melita Hohenlohe-Langenburská
 5. února 1916 – 27. dubna 1931: Její Výsost dědičná princezna Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburská
 27. dubna 1931 – 21. ledna 1934: Její Výsost dědičná princezna šlesvicko-holštýnská
 21. ledna 1934 – 10. února 1965: Její Výsost vévodkyně šlesvicko-holštýnská
 10. února 1965 – 8. listopadu 1967: Její Výsost vévodkyně šlesvicko-holštýnská vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Melita
Glücksburkové
Německé vévodkyně
Narození v roce 1899
Narození 18. ledna
Narození v Langenburgu
Úmrtí v roce 1967
Úmrtí 8. listopadu
Úmrtí v Mnichově
Ženy